Гумны — село в Моршанском районе Тамбовской области России. 

Входит в Ивенский сельсовет.

География 
Расположено на реке Цна, в 14 км к югу от центра города Моршанск, и в 83 км к северу от центра Тамбова.

На севере примыкает к селу Ивенье.

Население 

Временно Гумны учитывались как часть села Ивенье, в том числе по переписи 2002 года.

Примечания 

Населённые пункты Моршанского района